En Pologne, Janowice peut désigner :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
Janowice, un village.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
Janowice, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
Janowice, un village du powiat de Koło,
Janowice, un village de la gmina de Sompolno,
Janowice, un village de la gmina de Stare Miasto,
Janowice, un village de la gmina de Wierzbinek.

 dans la voïvodie de Łódź :
Janowice, un village du powiat de Łęczyca,
Janowice, un village du powiat de Łowicz,
Janowice, un village du powiat de Pabianice.

 dans la voïvodie de Lublin :
Janowice, un village du powiat de Puławy,
Janowice, un village du powiat de Świdnik.

 dans la voïvodie de Lubusz :
Janowice, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
Janowice, un village du powiat de Limanowa,
Janowice, un village du powiat de Miechów,
Janowice, un village du powiat de Tarnów,
Janowice, un village du powiat de Wieliczka.

 dans la voïvodie de Poméranie :
Janowice, un village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
Janowice, un village du powiat d'Opatów,
Janowice, un village du powiat d'Ostrowiec,
Janowice, un village du powiat de Sandomierz.

 dans la voïvodie de Silésie :
Janowice, un village.